Gala je lahko:
 gala - pridevnik, ki označuje zelo slavnostno prireditev
 Gala hala, prireditveni prostor na Metelkovi v Ljubljani
 Gala, ime 
 Gala (priimek)
 Gala, Otok - naselje na Hrvaškem